Hererasauridi  (lat. Herrerasauridae) spadaju među najstarije poznate dinosaure. Pojavili su se u periodu kasnog trijasa prije 231,4 milijuna godina. Izumrli su krajem trijasa. Bili su srednje veliki (ne duži od 4 metra) mesožderi i primitivni pripadnici Saurischia. Najpoznatiji pripadnici ove grupe potiču iz Južne Amerike (Brazil, Argentina), gdje su prvi put otkriveni tijekom 1960-ih. U formaciji Ischigualasto je 1988. godine također pronađen jedan gotovo potpun skelet vrste Herrerasaurus ischigulastensis. Nepotpuniji ostaci hererasaurida su pronađeni u Sjevernoj Americi, a moguće je i da su nastanjivali i druge kontinente.

Osobine 

Anatomija hererasaurida je neobična i specijalizirana, pa se stoga ne smatraju precima ikoje druge grupe grupe dinosaura. Često pokazuju mješavinu vrlo primitivnih i naprednih osobina. Acetabulum je bio samo djelomično otvoren, a imali su i samo dva krstačna kralješka, najmanji broj kod dinosaura. Preponska kost imala je naprednu strukturu, zato što je posteriorno bila pomalo rotirana i presavijena pa se stvaralo terminalno proširenje specifično za tetanure, a to je naročito upadljivo kod vrste H. ischigulastensis. Imali su primitivne ruke s pet kostiju zapešća i s trećim prstom dužim od drugog. Opet, sigurno je da su bili teropodi jer su imali samo tri duga prsta sa zakrivljenim pandžama na kraju. Čeljusti hererasaurida bile su tipične za teropode.

Klasifikacija 
Nije jasno gdje se na evolutivnom stablu dinosaura nalaze hererasauridi. Moguće je da su primitivni teropodi ili primitivni pripadnici Saurischia, ali moguće je i da su se razvili prije nego što su se Saurischia i Ornithischia razdvojili. Rani istraživači su također predložili da su oni zapravo rana skupina sauropodomorfa. Prema nekim analizama, kao što je Nesbitt et al. 2009. godine, Herrerasaurus i njegovi srodnici unutar Herrerasauridae su vrlo primitivni teropodi, dok su oni prema drugima (npr. Ezcurra 2010.) primitivni pripadnici kladusa Eusaurischia, odnosno da su niže na evolutivnom stablu Saurischia i od teropoda i od sauropodomorfa, ali nisu pravi pripadnici niti jedne od te dvije grupe. Situacija je dodatno zakomplikovana nesigurnostima što se tiče starosti nekih trijaskih stijena u kojima su pripadnici ove porodice pronađeni. 

Drugi su predložili da u ovaj kladus spadaju Sanjuansaurus iz iste formacije kao i Herrerasaurus, Staurikosaurus iz formacije Santa Maria (južni Brazil), Chindesaurus iz gornje formacije Chinle (Arizona), i možda Caseosaurus iz formacije Dockum u Texasu, iako srodnost između tih vrsta nije u potpunosti shvaćena, pa se s time ne slažu svi paleontolozi. Možda su i drugi primitivni teropodi u srodstvu, kao što su Alwalkeria iz kasnotrijaske formacije Maleri (Indija), i Teyuwasu, poznat samo iz nepotpunih ostataka pronađenih u kasnotrijaskim formacijama u Brazilu. Novas (1992.) je definirao Herrerasauridae kao Herrerasaurusa, Staurikosaurusa i njihovog najnedavnijeg zajedničkog pretka. Sereno (1998.) je hererasauride definirao kao najinkluzivniji kladus koji uključuje vrstu H. ischigualastensis, ali ne Passer domesticus. Langer (2004.) je dao prvu filogenetsku definiciju na taksonu višeg nivoa, za infrared Herrerasauria.

Filogenija 
Prvi kladogram ispod je analiza koju su 2011. godine proveli Fernando E. Novas, Martin D. Ezcurra, Sankar Chatterjee i T. S. Kutty. Prema njima je Herrerasaurus primitivni pripadnik Saurischia, ali ne teropod. Drugi kladogram se bazira na analizi koju su 2011/12. godine proveli Hans-Dieter Sues, Sterling J. Nesbitt, David S Berman i Amy C. Henrici. Prema njoj je Herrerasaurus primitivni teropod.

Izvori 

Theropoda